Вулиця Степана Витвицького (Івано-Франківськ)
 Вулиця Степана Витвицького (Дрогобич)
 Вулиця Степана Витвицького (Київ)